Ка́штру-Ве́рди () — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. Численность населения — 4,8 тыс. жителей (посёлок), 7,7 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входят в регион Алентежу и субрегион Байшу-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Байшу-Алентежу.

Расположение 
Поселок расположен в 40 км от города Бежа. Через город проходит автомобильная трасса Лиссабон — Фару.

Расстояние до:
 Лиссабон = 146 км
 Бежа = 40 км
 Эвора = 98 км
 Сетубал = 116 км
 Фару = 77 км

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Алжуштрел и Бежа
 на востоке — муниципалитет Мертола
 на юге — муниципалитет Алмодовар
 на западе — муниципалитет Орике

Население

История 
Посёлок основан в 1510 году.

Районы

См. также 
 Бежа (округ)
 Муниципалитеты округа Бежа
 Районы округа Бежа

Ссылки 
 

Муниципалитеты округа Бежа
Города Португалии